Monarcas
Sancho II Sánchez (r. 836–864) — duque da Gasconha
Sancho Garcês II de Pamplona — rei de Pamplona  e Conde de Aragão 
Sancho II de Castela — rei de Castela , da Galiza  e de Leão (1072)
Sancho II de Portugal (r. 1223–1248)

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes